Klagges ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Klagges (1891–1971), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, Ministerpräsident des Landes Braunschweig während der NS-Zeit
 Dirk-Friedrich Klagges (* 1960), deutscher Generalarzt und Kommandeur des NATO Center of Excellence for Military Medicine